Еврейски въпрос може да се отнася за:
 Еврейски въпрос, евфемизъм, употребен през 1753 г. по време на дебатите в Английския парламент за Jewish Naturalization Bill по отношение на гражданските права на евреите от чужбина в Англия
 Еврейски въпрос (книга), есеистично произведение на Бруно Бауер от 1843 г.
 За еврейския въпрос, отговор от Карл Маркс на произведението на Бруно Бауер
 Окончателно решение на еврейския въпрос
 „Еврейски въпрос“, очерк-изследване от 1881 г. на Карл Дюринг
 „Еврейски въпрос“, публицистика от 1886/87 г. на Иван Аксаков
 „Еврейски въпрос“, публицистична есеистика от 1906 г. на Алексей Шмаков
 „Еврейски въпрос“, религиозна есеистика от 1906 г. на Евгени Аквилонов
 „Еврейски въпрос“, книга от 1912 г. на методисткия пастор Арно Клеманс Габелайн
 „Еврейски въпрос“, книга от 1937 г. на Джордж Сакс
 „Еврейски въпрос“, или „Биография на един световен проблем“, книга от 1990 г. на Алекс Байн
 „Еврейски въпрос“, книга от 1995 г. на Евгения Албац

Вижте също 
 Ционизъм
 Антисемитизъм
 Die Endlösung der Judenfrage

Национални въпроси